Teodosiòpolis d'Armènia (en armeni Karin, en àrab Kali, en turc Erzurum), ciutat d'Armènia 
 Teodosiòpolis de Mísia anomenada també Perperenna.
 Teodosiòpolis de Tràcia, també anomenada Apri, capital d'un districte del sud-est de Tràcia, a la via entre Cypsela i Bizanci i prop del naixement del riu Melas.
 Teodosiòpolis, antigament Hebenu, ciutat egípcia al sud de la moderna Al-Minya